Herrarnas tiokamp vid olympiska sommarspelen 2016, i Rio de Janeiro i Brasilien avgjordes den 17-18 augusti på Estádio Olímpico João Havelange.

Medaljörer

Detaljerade resultat

100 meter

Längdhopp

Notera: Eelco Sintnicolaas från Nederländerna tävlade inte,

Kulstötning

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
! Placering !! Grupp !! Idrottare !! Nationalitet !! #1 !! #2 !! #3 !! Resultat !! Poäng !! Noteringar !! Total-poäng !! Totalplacering
|-
|1 || A || align=left|Kévin Mayer || align=left| || 15,76 || x || – || 15,76 || 836 || || 2699 || 3
|-
|2 || B || align=left|Bastien Auzeil || align=left| || 15,41 || x || x || 15,41 || 815 ||  || 2468 || 17
|-
|3 || A || align=left|Luiz Alberto de Araújo || align=left| || 14,45 || 14,63 || 15,26 || 15,26 || 806 ||  || 2648 || 4
|-
|4 || A || align=left|Adam Helcelet || align=left| || 15,11 || 14,65 || 15,03 || 15,11 || 796 || || 2541 || 11
|-
|5 || B || align=left|Arthur Abele || align=left| || x || 15,03 || x || 15,03 || 792 || || 2489 || 15
|-
|6 || B || align=left|Jeremy Taiwo || align=left| || 14,92 || 14,33 || x || 14,92 || 785 ||  || 2565 || 9
|-
|7 || B || align=left|Leonid Andrejev || align=left| || 14,86 || 14,33 || x || 14,86 || 781 || || 2298 || 30
|-
|8 || A || align=left|Lindon Victor || align=left| || x || x || 14,80 || 14,80 || 777 || || 2516 || 14
|-
|9 || B || align=left|Kurt Felix || align=left| || 14,13 || 14,77 || 14,55 || 14,77 || 776 || || 2567 || 8
|-
|10|| A || align=left|Ashton Eaton || align=left| || 14,72 || 14,73 || 14,58 || 14,73 || 773 || || 2803 || 1
|-
|11 || A || align=left|Yordanis García || align=left| || 14,58 || 14,37 || 14,39 || 14,58 || 764 ||  || 2441 || 19
|-
|12 || B || align=left|Oleksij Kasianov || align=left| || x || 14,50 || x || 14,50 || 759 || || 2614 || 6
|-
|13 || B || align=left|Leonel Suárez || align=left| || 13,77 || 14,27 || 14,11 || 14,27 ||| 745 ||  || 2406 || 22
|-
|14 || B || align=left|Mihail Dudaš || align=left| || 13,96 || 14,23 || x || 14,23 || 742 || || 2524 || 12
|-
|15 || B || align=left|Kai Kazmirek || align=left| || 14,15 || 14,20 || 13,87 || 14,20 || 741 || || 2633 || 5
|-
|16 || B || align=left|Paweł Wiesiołek || align=left| || 13,38 || x || 14,17 || 14,17 || 739 ||  || 2377 || 25
|-
|17 || B || align=left|Keisuke Ushiro || align=left| || 13,91 || 14,14 || 14,03 || 14,14 || 737 || || 2306 || 28
|-
|18 || B || align=left|Willem Coertzen || align=left| || 14,00 || x || x || 14,00 || 728 ||  || 2371 || 26
|-
|19 || A || align=left|Pieter Braun || align=left| || 13,77 || 13,90 || x || 13,90 || 722 || || 2523 || 13
|-
|20 || B || align=left|Karl Robert Saluri || align=left| || 13,88 || 13,74 || 13,55 || 13,88 || 721 || ||2440 || 20
|-
|21 || A || align=left|Larbi Bourrada || align=left| || 13,47 || 12,74 || 13,78 || 13,78 || 715 ||  || 2572 || 7
|-
|22 || A || align=left|Pau Tonnesen || align=left| || x || 13,69 || x || 13,69 || 709 || || 2393 || 24
|-
|23 || B || align=left|Damian Warner || align=left| || 13,53 || 12,62 || 13,66 || 13,66 || 708 || || 2708 || 2
|-
|24 || B || align=left|Jiří Sýkora || align=left| || 13,04 || 13,45 || x || 13,45 || 695 || || 2336 || 27
|-
|25 || A || align=left|Zach Ziemek || align=left| || 12,96 || 13,44 || 13,32 || 13,44 || 694 || || 2552 || 10
|-
|26 || A || align=left|Dominik Distelberger || align=left| || 13,15 || 13,23 || 13,40 || 13,40 || 692 || || 2482 || 16
|-
|27 || A || align=left|Rico Freimuth || align=left| || 12,75 || 13,25 || 13,27 || 13,27 || 684 || || 2460 || 18
|-
|28 || A || align=left|Thomas Van der Plaetsen || align=left| || 12,84 || x || 12,56 || 12,84 || 657 || || 2440 || 21
|-
|29 || A || align=left|Akihiko Nakamura || align=left| || 12,00 || 11,36 || 11,92 || 12,00 || 606 || || 2303 || 29
|-
|30 || A || align=left|Cedric Dubler || align=left| || 11,49 || 11,38 || 11,43 || 11,49 || 575 || || 2394 || 23
|-
|– || A || align=left|Maicel Uibo || align=left| || x || x || x || ' || 0 || || 1672 || 31
|}

HöjdhoppNotera: Leonid Andrejev från Uzbekistan, Rico Freimuth från Tyskland och Willem Coertzen från Sydafrika tävlade inte.400 meterNotera: Pieter Braun från Nederländerna tävlade inte.110 meter häck

Diskuskastning

StavhoppNotera: Oleksij Kasianov från Ukraina tävlade inte.SpjutkastningNotera: Mihail Dudaš från Serbien tävlade inte.''

1500 meter

Totalresultat

Källor 
 Almeida, Arthur (red). 2016. Official Results Book – Rio2016: Athletics 12–21 august 2016. Rio2016.com

Noter 

Friidrott vid olympiska sommarspelen 2016